Ива́н Кли́мов:
* Климов, Иван Ванифатьевич (1935—2009) — советский работник сельского хозяйства, картофелевод, Герой Социалистического Труда.
 Климов, Иван Васильевич (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Климов, Иван Владимирович (1989—2013) — российский боксёр.
 Климов, Иван Дмитриевич (1904—1978) — советский офицер, генерал-полковник авиации.
 Климов, Иван Иванович (1811—1883) — российский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Климов, Иван Семёнович (1897—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Климов, Иван Степанович (1909—1942) — украинский националист, деятель ОУН и УПА.
 Климов, Иван Фролович (1903—1991) — партийный деятель БССР.